Раи́са Беля́ева:
 Беляева, Раиса Андреевна (род. 1957) — русский литератор, мемуарист и киновед.
 Беляева, Раиса Васильевна (1912—1943) — советская летчица-истребитель, старший лейтенант.
 Беляева, Раиса Ивановна (род. 1942) — русская советская свинарка, депутат Верховного Совета СССР.